Николай Лернер:
 Лернер, Николай Никитич (1884—1946) — российский и советский драматург.
 Лернер, Николай Осипович (1877—1934) — русский и советский литературовед, и историк литературы,  пушкинист.